Breucker ist der Familienname von 

Hermann Breucker (1911–1974), deutscher Grafiker und Bildhauer
Kurt Breucker (* 1934), deutscher Jurist

Siehe auch: Breuker